Óscar Núñez u Oscar Núñez puede referirse a:

Oscar Núñez (1929-2012), actor argentino; 
Óscar Núñez Oliva (1955-), escritor costarricense; 
Óscar Núñez (1958), actor cubano; o
Óscar Núñez (1994-), futbolista venezolano.